Roger Burgoyne kan syfta på bland andra:

* Sir Roger Burgoyne, 2:e baronet (1618–1677), engelsk politiker
Sir Roger Burgoyne, 6:e baronet (1710–1780), engelsk politiker